Бланстоун — английская фамилия:

 Бланстоун, Колин — английский певец и композитор, известный прежде всего как вокалист группы The Zombies.
 Бланстоун, Фрэнк — английский футболист и футбольный тренер.